Matteson ist der Name von

 Joel Aldrich Matteson (1808–1873), US-amerikanischer Politiker
 Orsamus B. Matteson (1805–1889), US-amerikanischer Politiker
 Rich Matteson (1929–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker (Euphonium, Tuba) und Jazz-Hochschullehrer
 Robert Matteson (1914–1994), US-amerikanischer Oberst des CIC, er verhaftete den NS-Kriegsverbrecher Ernst Kaltenbrunner

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Matteson (Illinois), im Cook County
 Matteson (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin
 Matteson Township, im Branch County, Michigan

Siehe auch:

 Matthison
 Mathewson
 Mattheson
 Matheson